Medaljfördelningen vid de olympiska sommarspelen 1928 i Amsterdam.

</div>

Åter till  Olympiska sommarspelen 1928

Källor 

1928
Olympiska sommarspelen 1928